До́ха Мустафа́ А́сси (, , 22 июня 1970, Эль-Мансура, Египет) — египетская писательница-прозаик, публицист, политический деятель. Депутат парламента Египта с 2020 года.

Биография 
Доха Мустафа Асси родилась 22 июня 1970 в г. Эль-Мансура в Дельте Нила, с 1991 живёт в Каире. Её отец, Шейх Мустафа Асси, был одним из основателей Национально-прогрессивной (левой) партии и политическим заключённым при президенте Садате.

Училась в Первом московском медицинском институте, окончила Институт русского языка имени Пушкина по специальности русский язык и факультет туризма Каирского университета по специальности египтология. Также окончила в Каире Академию (Высшую школу) народных искусств по трём факультетам – востоковедения, фольклора и антропологии. Стала одной из первых среди мусульман, окончивших Евангелическую богословскую семинарию в Каире (по специальности христианское арабское наследие).

Работала переводчиком в культурных центрах Каира, в посольствах России, Грузии, Казахстана, Украины, гидом-египтологом. При визитах в Россию читает лекции о культуре современного Египта в российских вузах, участвует в научных конференциях. Участница круглого стола «Россия и Египет: литературный диалог» 30 января 2017 на Международной книжной ярмарке в Каире. С 2020 года участница международного просветительского проекта «Словарь культуры XXI века». Член Ассоциации выпускников Советского Союза по египетско-российскому культурному обмену.

С 2020 – депутат египетского парламента.

Творчество 
Писала для арабских газет статьи и литературные рецензии, в том числе на книги российских авторов. Автор нескольких сборников рассказов и двух романов.

Её прозаические тексты изучаются студентами гуманитарных вузов Египта (включая Американский университет в Каире), Иордании, Ливана, Марокко, Саудовской Аравии, а также на кафедре арабской литературы Эдинбургского университета. На материале её книг в разных странах защищен ряд диссертаций – магистерских и PhD.

Роман «Каир 104» переведён на китайский и французский языки. Роман «Французские облака» в 2020 году вошёл в шорт-лист египетской премии “Sawiris” за достижения в области литературы и искусства.

Первая книга прозы Дохи Асси на русском языке вышла в 2019 году: сборник рассказов в переводе Моны Халиль.

Член Союза египетских писателей.

Общественно-политическая деятельность 
Печатала для арабоязычной международной прессы авторскую публицистику по общественно-политической тематике.

С 2011 года курировала в Каире созданные ею два культурных центра, ставшие известными культурными площадками египетской столицы.

Осенью 2020 года, победив на парламентских выборах, вошла в состав нижней палаты (палаты представителей) парламента Египта.

Библиография 

 فنجان قهوة («Чашечка кофе»). Сборник рассказов (на араб. яз.). House Orientals, 2007
 سعادة السوبر ماركت («Его величество супермаркет»). Сборник рассказов (на араб. яз.). Дар Мерритт, 2009
 محاكمة مبارك («Суд над Мубараком»). Политологическая публицистика (на араб. яз.). Дар Нахдет», Египет, 2012
 104 القاهرة («Каир 104»). Роман (на араб. яз.). Каир: Издательский дом «Жасмин», 2016
 غيوم فرنسيّة («Французские облака»). Роман (на араб. яз.). Каир: Дарбен Рушд, 2019
 Люжи должна быть наказана: Рассказы / Пер. с араб. М. Халиль. – М.: Арт Хаус медиа, 2019. – 78 с.

Ссылки 

 Доха Асси: «Однажды я решила, что помочь мне сможет библиотека». Интервью для сайта ВГБИЛ, 21.10.2019
 «Литературный процесс в современном Египте»: авторская лекция египетской писательницы Дохи Асси. Институт востоковедения РАН.
 Доха Асси (Египет): презентация первой книги в России
 «Египет в новом приближении». Репортаж с презентации книги Дохи Асси в Библиотеке иностранной литературы. Независимая газета – ExLibris. Рубрика «У нас». 24.10.2019
 Авторский вечер Дохи Асси в Музее М.И. Цветаевой в Москве. 28.11.2019
 «Мы что, европейцы?» Рецензия Михаила Бойко на книгу Дохи Асси «Люжи должна быть наказана», Литературная Россия, №2019/40, 01.11.2019
 Депутат Доха Асси: «Культура и образование – мои главные проекты в новом парламенте». Интервью для ExtraNews, Youtube.com (на араб. яз.), 22.12.2020
 Доха Асси в российской программе на Международной книжной ярмарке в Каире.

Писатели Египта
Депутаты Египта
Женщины-политики Египта
Выпускники Каирского университета
Каирский
Персоналии:Каирский университет